Kabelka ist ein Familienname tschechischer Herkunft, der in der modernen tschechischen Sprache die Bedeutung „Handtasche“ hat. Überproportional häufig kommt der Name in der Region Hochland, insbesondere in der Stadt Moravské Budějovice vor. Bekannte Namensträger sind:

 Franz Kabelka (* 1954), österreichischer Schriftsteller
 Ralf Kabelka (* 1964 oder 1965), deutscher Fernseh- und Hörfunkredakteur